Джеймс Бедж Дейл (, нар. 1 травня 1978, Нью-Йорк, США) — американський актор, найвідоміший за роллю  в мінісеріалі «Тихий океан».

Біографія 
Народився в Нью-Йорку в сім'ї акторів.

Фільмографія

Примітки

Посилання 

 

Уродженці Нью-Йорка
Кіноактори США
Телеактори США